Pilton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Pilton (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland
 Pilton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset